In concerto, album live de Le Orme del 1974
In concerto album doppio live di Umberto Tozzi del 1980
Fabrizio De André in concerto – album live di Fabrizio De André del 1999
Gian Piero Reverberi conducts Rondò Veneziano - In concerto – album dei Rondò Veneziano del 1997
Fabrizio De André in concerto volume II – album live di Fabrizio De André del 2001
In concerto – album live dei Sempre Noi del 2003
In concerto – album dei La maschera di cera del 2004
In concerto – album di Marco Carta del 2008
In Concerto (Polifonia Antica) – album del Coro Musicanova del 2009